Carpegna bezeichnet:

 Carpegna (Marken), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Pesaro und Urbino
 Villa Carpegna, Villa und Park in Rom, von Kardinal Gaspare Carpegna 1684 gegründet

Carpegna ist der Nachname von:
 Gaspare Carpegna (1625–1714), italienischer Kardinal
 Giulio Carpegna (1760–1826), letzter Inquisitor in Malta
 Ulderico Carpegna (1595–1679), italienischer Kardinal und Bischof